Hornbostel:
 Erich (Moritz) von Hornbostel (1877, Wenen - 1935, Cambridge), een Oostenrijks etnomusicoloog

 Sachs-Hornbostel